Франково  — топоним:

Белоруссия 
 Франково — хутор, Пограничный сельсовет, Берестовицкий район, Гродненская область
 Франково — деревня, Сынковичский сельсовет, Зельвенский район, Гродненская область